W grupie A, Pucharu Narodów Afryki 2017, znalazły się drużyny: Gabonu, Burkiny Faso, Kamerunu i Gwinei Bissau.

Tabela

Mecze

Gabon – Gwinea Bissau

Burkina Faso – Kamerun

Gabon – Burkina Faso

Kamerun – Gwinea Bissau

Kamerun – Gabon

Gwinea Bissau – Burkina Faso

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Przypisy 

Puchar Narodów Afryki 2017